Peyramaure ist der Familienname folgender Personen: 

 Michel Peyramaure (1922–2023), französischer Journalist und Schriftsteller
 Pascal Peyramaure (* 1966), französischer Radrennfahrer